Исангулов — фамилия.

Известные носители 
 Исангулов, Ильдар Ильдусович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Исангулов, Фарит Ахмадуллович (1928—1993) — башкирский писатель и педагог.